Вудланд Хилс има више значења:
 Вудланд Хилс (Небраска)
 Вудланд Хилс (Јута)
 Вудланд Хилс (Кентаки)
 Вудланд Хилс (Лос Анђелес)